Соня Джеясілан і Мая Матевжич були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Ліза Макші і Мілагрос Секера виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Кріжан і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw (ITF) 

Internationaux de Strasbourg 2004 Singles
Тур WTA 2004
2004 у французькому спорті